Le nom Casto peut désigner :
 Casto, une ville italienne de la province de Brescia, en Lombardie
 Castorama, une chaîne française de magasins de bricolage